Арарат () е арменски футболен клуб от град Ереван.

История 
Арарат е основан през 1935 г. под името Спартак от Ереван, по това време Ериван.

Предишни имена 
 10.05.1935 – 05.12.1936 год – „Спартак“ Ериван
 05.12.1936 – 1963 год – „Спартак“ Ереван
 1963 – 2004 год – „Арарат“ Ереван
 2004 – 08.06.2004 год – „Лернагорц-Арарат“ Капан
 08.06.2004 – 19.06.2004 год – „Арарат“ Капан
 от 19 юни 2004 год – „Арарат“ Ереван

Успехи

СССР 
 Първенство на СССР:
  Шампион (1) : 1973
  Сребърен медал (2) : 1971, 1976 (есен)
 Купа на СССР:
  Носител (2) : 1973, 1975
  Финалист (2) : 1954, 1976
 Купа на федерацията на СССР:
 1/2 финалист: 1986
 Първенство на дубльорите на СССР:
 4-то място: (1962)
 Купа на Индийската Футболна Ассоциация (IFA Shield):
  Носител (1) : 1978

Армения 
 Премиер лига:
  Шампион (1) : 1993
  Сребърен медал (4) : 1996/97, 1999, 2000, 2008
  Бронзов медал (1) : 1994
 Купа на Армения:
  Носител (5) : 1993, 1994, 1995, 1996/97, 2008
  Финалист (2) : 2001, 2007
 Суперкупа на Армения:
  Носител (1) : 2009
  Финалист (1) : 1997

Европейски клубни турнири 

 Домакинските срещи са отбелязани с удебелен шрифт

Състав

Външни препратки 
 Официален сайт на Арарат 

Арменски футболни отбори